Župnija Sv. Trojica v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija,dekanije Lenart v Slovenskih goricah, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Trojice, Sveta Trojica (župnijska cerkev)
 Kapela sv. Križa, Zgornji Porčič
 Kapela, sv. Marije Brezmadežne, Spodnja Senarska
 Kapela žalostna Mati božja, Zgornje Verjane

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sveta Trojica
Dekanija Lenart v Slovenskih goricah
Sveta Trojica v Slovenskih goricah